Halle (Bélgica)
 Halle (Renânia do Norte-Vestfália), na Alemanha
 Halle an der Saalena Alemanha

Desambiguações de topônimos